Jean-Emmanuel Gilibert (1741-1814), homme politique et botaniste français ;
 Jean Joseph Gilibert de Merlhiac (1745-1819), général français ;
 Jean Marie Marcelin Gilibert (1839-1923), militaire français ;
 Philippe Gilibert (1963- ), joueur de rugby français.